Aili est un prénom féminin estonien, finnois et samis.

  (1931-2017), nationaliste estonienne
 Aili Keskitalo (née en 1968), femme politique norvégienne

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais